Pessoas
 Mario (cantor) — cantor de Hip Hop e R&B
 Mário Gatti — foi um médico ítalo-brasileiro
 Caio Mário — político e general da República Romana, referido às vezes apenas como "Mário"

Jogos
 Mario (personagem) — personagem da Nintendo
 Mario (franquia) — franquia de jogos da Nintendo

Desambiguações de antropônimos

cs:Marius (jméno)
da:Marius
de:Marius
eml:Màriu
pl:Mariusz